Emil von Webern ist der Name folgender Personen:

* Emil von Webern (General, 1790) (1790–1878), preußischer Generalleutnant
 Emil von Webern (General, 1822) (1822–1910), preußischer Generalleutnant